Это список этапов Формулы Е, в который включены все еПри чемпионата мира ФИА Формулы Е начиная с первого сезона, что начался в 2014 году.

На данный момент было проведено 100 гонок, последней из которых является вторая гонка еПри Сеула 2022 года.

Термин еПри () истекает от традиционного для соревнований формульных болидов термина Гран-при, он был изменён, чтобы подчеркнуть электрическую натуру болидов Формулы Е. Обычно еПри проводятся в прямо на улицах городов, однако есть исключения в лице еПри Мехико, проводящегося на автодроме имени братьев Родригес и еПри Берлина, который проводится на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Длина кругов как правило варьируется от 2 до 3 км, что часто приводит к сокращению маршрута какой-либо известной трассы, если она вошла в календарь Формулы Е. Примерами подобного явления являются сокращения городской трассы Лонг-Бич и автодрома имени братьев Родригес. Обычно длина гонки на еПри составляет примерно от 80 до 100 километров.

Действующие и прошлые этапы

По названию этапа 
Жирный шрифт выделяет этапы, которые были проведены в сезоне 2021-22.

По стране проведения 
Жирный шрифт выделяет этапы, которые были проведены в сезоне 2021-22.

Гонки по сезонам

2014—2022 

* обозначает двойную гонку

За 2010-е было проведено 60 гонок чемпионата Формулы Е.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Статистика чемпионата на сайте results.motorsportstats.com

Результаты гонок и судейские протоколы на сайте results.fiaformulae.com
Списки спортивных событий
Формула E
ЕПри Формулы E